Аэропорт Эммонак (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в населённом пункте Эммонак (Аляска), США.

Операционная деятельность 
Аэропорт Эммонак расположен на высоте 4 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 16/34 размерами 1402 x 30 метров с гравийным покрытием.

Авиакомпании и пункты назначения

Примечания

Ссылки 
 FAA Alaska airport diagram (GIF)

Аэропорты Аляски